Andreas Goller (né en 1976), dirigeant sportif et agent de joueurs italien
Gottlieb Göller (1935-2004), joueur et entraîneur de football allemand
Manuela Goller (née en 1971), footballeuse allemande
Markus Goller (né en 1969), monteur et réalisateur allemand 
Sara Goller (née en 1984), joueuse de beach-volley allemande

Patronyme allemand